Friedrich Wachter ist der Name folgender Personen:

* Friedrich von Wachter (General, 1788) (1788–1876), deutscher General und Politiker
 Friedrich von Wachter (General, 1857) (1857–1926), deutscher Generalmajor
 Friedrich Wachter (Geistlicher) (1866–1935), deutscher Geistlicher und Historiker 
 Friedrich Karl von Wachter (1891–1975), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Ludwig Wachter (1792–1817), deutscher Mathematiker

Siehe auch:
 Friedrich Wächter (1767–1840), deutscher Verwaltungsjurist